El Bayadh (stad), stad in Algerije
 El Bayadh (provincie), provincie in Algerije